«Светлячок № 8» — советский рисованный мультипликационный фильм для малышей, последний фильм из серии «Светлячок».

Сюжет 
Мультфильм состоит из трёх отдельных сюжетов, которые смотрят главные герои мультфильма «Можно и нельзя» — мальчик Коля и его пёс Бобик:

 «Карандаш заболел». Карандаш чувствует себя плохо — у него из носа выпал грифель. Его друзья из Клуба Весёлых человечков пытаются помочь ему, но ничего не выходит. Доктор Айболит вылечивает Карандаша, задействовав точилку.
 «Дайкупиподария». Так доктор назвал «болезнь» у ребёнка, который постоянно кричал «дай, купи, подари!»
 «Шарики». Лисёнок из жадности решает украсть у весёлой компании — Зайчонка, Медвежонка, Жирафа, Слонёнка и Куклы — воздушные шарики. Сначала он открыто заявляет, что хочет все шарики, вызывая у ребят недовольство (особенно у Медвежонка), потом, после отказа, исподтишка пытается всех запугать крокодилом, сделанным из надувной резины. В конце концов, Лисёнку удаётся забрать все шарики, однако он взлетает с ними высоко до потолка, от чего начинает паниковать. Но друзья помогают ему спуститься, и Лисёнок, вернув им шарики, тоже становится их другом.

Создатели

Видеоиздания 
 С 1968 года в СССР продавались копии мультфильма на отечественных киноплёнках, а также записывались на магнитных лентах.
 В 1980-е годы выпущен в циклах мультжурнала «Светлячок» видеокомпанией «Видеопрограмма Госкино СССР» на видеокассетах.
 В России мультжурнал перевыпущен на видеокассетах — в сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video в середине 1990-х, и студией «Союз Видео» с 1994 года. В 2000-х мультжурнал переиздан на VHS и DVD той же компанией.

Примечания

Ссылки 
 Смотреть онлайн или скачать

Рисованные мультфильмы СССР 1968 года
Мультфильмы Льва Мильчина
Мультфильмы по сценариям Александра Кумма
Мультфильмы по сценариям Сакко Рунге
8